Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2009 waren das 98. 9-Ball-Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 26. bis 28. März 2009 in Castel Volturno ausgetragen.

Turniersieger wurde der Spanier David Alcaide durch einen 9:5-Finalsieg gegen den Deutschen Ralf Souquet.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Italy Open 2009 auf der Website der Euro-Tour
 Italy Open 2009 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

098
Sportveranstaltung in Kampanien
Poolbillardveranstaltung 2009
Castel Volturno
Billardturnier in Italien